Jméno Alan Curtis nese více osob:

 Alan Curtis (herec) (1909–1953) – americký herec
 Alan Curtis (hudebník) (1934–2015) – americký cembalista, muzikolog a dirigent
 Alan Curtis Kay (* 1940) – americký počítačový odborník